Kreuzhage ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Kreuzhage (1838–1898), deutscher Komponist, Dramatiker und Lyriker
 Eduard Kreuzhage (Verleger) (1901–1971), deutscher Verleger (Verlag Chemie)
 Jürgen Kreuzhage (* 1936), deutscher Verleger
 Katharina Kreuzhage (* 1964), deutsche Regisseurin und Theaterleiterin
 Werner Kreuzhage (1904–1989), Maler